Iván López (Pontevedra, Buenos Aires, 17 de abril de 1996) es un futbolista argentino que se desempeña como arquero. Su actual club es el Deportivo Armenio de la Primera B de Argentina.

Trayectoria

Ferro 
En la temporada 2016 realizó su primer pretemporada profesional y se ganó un lugar en el plantel de primera división, fue junto con Joaquín Gallardo los únicos arqueros que fueron subidos a primera en dicha temporada, el plantel ya contaba con otros dos arqueros formados en las divisiones inferiores de Ferro, Christian Limousin, que empezó la temporada como arquero titular y Nehemías Macedo Flores quien comenzó siendo el primer suplente.

Tuvo su debut como suplente en el partido entre Ferro - Villa Dalmine el 19 de abril de 2016, partido que termina perdiendo Ferro con goles de Renso Pérez a los 12 minutos del primer tiempo y de nuevo a los 42 del primer tiempo con un descuento de Leandro Díaz a los 30 minutos del segundo tiempo por Ferro y con un gol de penal de Nicolás Álvarez a los 30 minutos del segundo tiempo, no ingresó en dicho partido.

Tuvo su debut como titular en el partido entre Juventud Unida Universitario - Ferro el 24 de abril de 2016, partido que termina empatado sin goles, jugó los 90 minutos de dicho partido.

En la temporada 2016-17 realiza su segunda pretemporada con el equipo profesional, dejaron el equipo Christian Limousin y Nehemías Macedo Flores, pero la dirigencia trae a dos arqueros de mayor experiencia para disputar el puesto, primero Leandro Requena, quien realizó toda la pretemporada y sobre el cierre del libro de pases Andrés Bailo. Lo mismo sucedería en las siguientes temporadas generando que no vuelva a tener minutos en Ferro.

San Miguel 
Para finales del 2020, tras el parate por covid,  sale a préstamo para lograr rodaje, va a disputar el Campeonato Transición de Primera B 2020 con San Miguel, en total disputa 8 partidos, recibiendo en total 9 goles.

Dado que el préstamo era hasta diciembre del 2021 y que el rendimiento en el campeonato anterior fue bueno, continúa de cara al Campeonato de Primera B 2021, con partidos de gran nivel se destaca jugando el total de los partidos, 31, recibiendo en esos sólo 34 goles.

Sacachispas 
Se suma al lila a préstamo hasta diciembre del 2022 para disputar el Campeonato de Primera Nacional 2022, siendo el arquero suplente del equipo en todos los partidos pero sin llegar a debutar.

Deportivo Armenio 
A principio de enero del 2023 rescinde su contrato con Ferro de forma anticipada quedando en libertad de acción, posibilitando que firme con el Deportivo Armenio de cara al Campeonato de Primera B 2023

Estadísticas 

 Actualizado al 17 de enero de 2023

Fuentes: Transfermarkt - BDFA

Enlaces externos 
ficha en web oficial
ficha en ferrocarriloeste.com.ar 
ficha en futbol 360

Referencias 

Futbolistas del Club Ferro Carril Oeste
Futbolistas del Club Atlético San Miguel
Futbolistas del Sacachispas Fútbol Club
Futbolistas del Club Deportivo Armenio
Futbolistas de la provincia de Buenos Aires
Guardametas de fútbol